A NSW 45 foi uma única locomotiva elétrica que fez parte da classe 45, da ferrovia do governo australiano a New South Wales Govermment Railways, posteriormente sedendo a classe 45 para locomotivas a diesel e reclassificada como Classe 71, em outubro de 1961. A locomotiva foi construída pela empresa Chullora Railway Workshops com suprimento de componentes da Commonwealth Engineering, foi completada em junho de 1952. Saiu de operação em 1974 devido a problemas mecânicos por ter servido durante muito tempo. E foi levada para preservação ao New South Wales Rail Transport Museum.

New South Wales Classe 45 (depois 71)
New South Wales Classe 45 (depois 71)
New South Wales Classe 45 (depois 71)
Locomotivas elétricas de 1500 V DC